Dinophilidae är en familj av ringmaskar. Dinophilidae ingår i klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dinophilidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Dinophilidae